Lista di città della Cambogia:

Lista

Note

Voci correlate
Province della Cambogia

Altri progetti

Suddivisioni della Cambogia
Cambogia